Charles Keightley (1901-1974), homme politique et militaire britannique ;
 David Keightley (1932-2017), sinologue, historien et chercheur américain ;
 Gertrude Keightley (vers 1864 - 1929), administratrice locale irlandaise ;
 Thomas Keightley (1789-1872), historien formé au Trinity College de Dublin.